Talaván kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Talaván (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Talaván (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar